konfederacja warszawska w 1573
 konfederacja warszawska w 1587
 konfederacja warszawska w 1632
 konfederacja warszawska w 1648
 konfederacja warszawska w 1668
 konfederacja warszawska w 1674
 konfederacja warszawska w 1696
 konfederacja warszawska w 1704
 konfederacja warszawska w 1733